DIAC peut désigner :

 DIAC (Diffusion industrielle et automobile par le crédit), fusionné en 1990 avec RCI Banque.
 Diac, composant électronique.
 , département du gouvernement de l'Australie.